Faith puede referirse a:

Música 
 Faith (1981), álbum de la banda británica The Cure;
 Faith (1987), álbum de George Michael;
Faith (2006), álbum de Hyde;
Faith (2007), álbum de Eyes of Eden;
Faith (2021), álbum de Pop Smoke;
 "Faith" (1987), canción de George Michael;
 "Faith" (2003), canción de Celine Dion;
 "Faith" (2016), canción de Stevie Wonder junto a Ariana Grande.

Personajes 
 Faith, nombre de pila;
[[Mirror's Edge#Personajes|Faith Connors,]] personaje protagonista del videojuego Mirror's Edge (2008);
 'Faith Lehane, personaje de la serie de televisión Buffy la cazavampiros (1997–2003).

Televisión 
 Faith, serie de televisión surcoreana.